Кубок Шпенглера 2009 — 83-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проводился с 26 по 31 декабря 2009 года в швейцарском Давосе. Победителем стало минское «Динамо», обыгравшее в финале хоккейный клуб Давос.

Предварительный этап

Финал

См. также 
 Кубок Шпенглера

Ссылки 
 http://www.spenglercup.ch/

Кубок Шпенглера
31
Спорт в Швейцарии в 2009 году